Lokal bezeichnet als Substantiv:
 eine Gaststätte
 ein Wahllokal
 ein Spiellokal, wo z. B. Skat oder Billard gespielt wird
 einen festen Versammlungsraum eines Vereins, Klubs oder der örtlichen Organisation einer Partei

lokal ( = ‚örtlich‘) bezieht sich als Adjektiv auf: 
 kleine geographische Räume, siehe Maßstabsebene
 die räumliche Begrenzung auf ein Organ/Körperteil (in der Medizin), siehe auch Lokaltherapie
 die Speicherung von Daten auf einem eigenen, vor Ort vorhandenen Datenträger – im Gegensatz zur Speicherung in der Cloud; oftmals ist weiter eingrenzend die Verwendung eines im örtlich vorhandenen Rechner fest verbauten Datenspeichers gemeint
 lokale Variable in der Programmierung

Mathematik:
 lokale Umgebung, siehe Umgebung (Mathematik) 
 lokaler topologischer Raum, siehe lokal (Topologie)
 lokaler Ring in der Ringtheorie
 lokale Variable in der Programmierung
 lokal endlich (Begriffsklärung)

Siehe auch:
 Lokalisation (Begriffsklärung)
 Lokalisierung (Begriffsklärung)
 Lokalität (Begriffsklärung)
 Locale, ein Einstellungssatz, der Gebietsschemaparameter (Datumsformat, Zeitzone, Sprache etc.) für Computerprogramme enthält